Nazwę Sulzheim noszą miejscowości w Niemczech:

 Sulzheim (Nadrenia-Palatynat) – gmina w powiecie Alzey-Worms i 
 Sulzheim (Bawaria) – gmina w powiecie Schweinfurt